Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2003 (, также известен как Regal Welsh Open 2003 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Кардиффе, Уэльс, с 22 по 26 января 2003 года. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 9:5.

Высший брейк 

 140 — Стивен Хендри
 142 — Майкл Холт (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2003 год в снукере
2003 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Кардиффе
Спорт в Великобритании в 2003 году
Январь 2003 года